Euryale (mythologische figuur), figuur uit de Griekse mythologie
 Euryale (plant), een geslacht van waterlelies
 Euryale (slangster), een geslacht van slangsterren van de familie Euryalidae